Ministério da Guerra (Brasil) — antigo ministério brasileiro
Ministério da Guerra (Portugal) — antigo ministério português
Ministério da Guerra da Prússia — antigo ministério da região histórica

Desambiguações de guerras e batalhas
Desambiguações de política